Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Abierto GNP Seguros 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen vom 30. März bis 1. April 2019 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Monterrey